Сент-Мем , Сен-Мем 

 Сент-Мем (Приморська Шаранта)  (фр. Sainte-Même) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Приморська Шаранта. 
 Сен-Мем (фр. Saint-Mesmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс.
 Сен-Мем (Альпи Верхнього Провансу) (фр. Saint-Maime) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. 
 Сен-Мем-ле-Теню (фр. Saint-Même-le-Tenu) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. 
 Сент-Мем (Івлін) (фр. Sainte-Mesme) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. 
 Сен-Мем-ле-Карр'єр (фр. Saint-Même-les-Carrières) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта.
 Сент-Мем (фр. Sainte-Mesme) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс.
 Сен-Мем-де-Перероль (фр. Saint-Maime-de-Péreyrol) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь. 
 Сен-Мем (Сена і Марна) Сен-Мем (фр. Saint-Mesmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.